Montbrison ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Montbrison, französische Stadt im Département Loire, Verwaltungssitz des Arrondissements Montbrison
 Montbrison-sur-Lez, französische Gemeinde im Département Drôme
 Montbrison, ehemalige französische Gemeinde, heute Teil von Saint-Michel im Département Tarn-et-Garonne